Genazino ist der Familienname folgender Personen:

 Ursula Genazino, bürgerlicher Name von Ursula Valentin (* 1936), deutsche Kinderbuchautorin
 Wilhelm Genazino (1943–2018), deutscher Schriftsteller